Porchet ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Porchet (1907–2008), Schweizer Filmproduzent, Filmemacher und Kameramann 
 Arthur-Adrien Porchet (1879–1956), Schweizer Kameramann und Vater des Vorigen 
 Léonore Porchet (* 1989), Schweizer Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Joseph Gorgoni (* 1966), Schweizer Kabarettist in der Rolle der Marie-Thérèse Porchet.